Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die OEC Taipei WTA Ladies Open 2014 des Damentennis. Insgesamt nahmen 16 Spielerinnen im Einzel an der Qualifikation teil, die von 2. bis 3. November 2014 stattfindet.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

2014
WTA Challenger Series 2014